Wimbledon 2018 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 2–15 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 132. edycja rozgrywek.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej legend seniorów

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

  Roberto Bautista-Agut
  Tomáš Berdych
  Chung Hyeon
  Ołeksandr Dołhopołow
  Nicolás Kicker
  Lu Yen-hsun
  Andy Murray
  Andriej Rublow
  Viktor Troicki
  Jo-Wilfried Tsonga

  Timea Bacsinszky
  Catherine Bellis
  Zarina Dijas
  Sara Errani
  Beatriz Haddad Maia
  Laura Siegemund
  Jelena Wiesnina

Dzikie karty 
Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Luke Bambridge /  Katie Boulter
  Jay Clarke /  Harriet Dart
  Dominic Inglot /  Samantha Stosur
  Thanasi Kokkinakis /  Ashleigh Barty
  Joe Salisbury /  Katy Dunne

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2017 roku oraz mistrzów z roku 2018.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 

Wimbledon 2018